Прошлогодние чемпионки — Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова — защитили свой титул.

Посев 

  Людмила Киченок /  Алла Кудрявцева (Полуфинал)
  Натела Дзаламидзе /  Вероника Кудерметова (Титул)

<li>  Полина Монова /  Яна Сизикова (Полуфинал)
<li>  Вивиан Хайзен /  Екатерина Яшина (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2017